Een inwoner van de stad Utrecht of provincie Utrecht, ook wel Utrechter genoemd
 Een door de Amsterdamse tram in 1939 van de toen opgeheven Gemeentetram Utrecht overgenomen motorwagen (serie GTA 1-12, later 301-312; ex GTU 67-78)
 Een scheldwoord voor homoseksueel, zie Utrechtse sodomieprocessen